De Slowaakse Superliga 2002/2003 was het tiende seizoen in de hoogste afdeling van het Slowaakse voetbal sinds de vreedzame ontmanteling van Tsjecho-Slowakije. Aan de competitie deden tien clubs mee. Deze begon op 12 juli 2002 en eindigde op 17 juni 2003. Titelverdediger was MŠK Žilina, dat de landstitel wist te prolongeren. Nieuwkomer FC Spartak Trnava wist zich te handhaven en eindigde op de vierde plaats in de eindrangschikking.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 2002
Slowaaks voetbalelftal in 2003

Slowaakse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2002/03